Cratinus (dichter), een Attische blijspeldichter uit de 5e eeuw v.Chr.
 Cratinus (geslacht)